ТНД — многозначная аббревиатура:
 ТНД — Талышское национальное движение
 ТНД — Техасское националистическое движение
 ТНД — технический нормативный документ
 ТНД — технологическая документация
 ТНД — Томское народное движение
 ТНД — точка нулевой дисперсии
 ТНД — турбина низкого давления

См. также 
 КТНД — Культура и традиции народов Дагестана (школьный предмет)
  — аббревиатура латиницей